Il singolare del torneo di tennis Camparini Gioielli Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Olivier Patience che ha battuto in finale Félix Mantilla 66-7, 6-1, 7-66.

Teste di serie 

 Juan Pablo Brzezicki (quarti di finale)
 Olivier Patience (Campione)
 Mathieu Montcourt (primo turno)
 Alessio Di Mauro (secondo turno)

 Flávio Saretta (secondo turno)
 Stefano Galvani (primo turno)
 Pablo Cuevas (secondo turno)
 Frederico Gil (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Camparini Gioielli Cup 2007